Гео́рге Крайовя́ну (; ) — румынский футболист, игравший на позиции нападающего.

Выступал, в частности, за клубы «Вильярреал» и «Хетафе», а также национальную сборную Румынии.

Чемпион Румынии. Двукратный обладатель Кубка Румынии.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1988 году выступлениями за клуб «Конструкторул» (Слатина), в котором провёл один сезон, приняв участие в 20 матчах чемпионата.

Впоследствии с 1989 по 1998 год играл в составе команд клубов «Металургистул» (Слатина), «Дробета», «Университатя» (Крайова) и «Реал Сосьедад». В течение этих лет завоевал титул чемпиона Румынии, а также становился обладателем Кубка Румынии (дважды).

Своей игрой за последнюю команду привлёк внимание представителей тренерского штаба клуба «Вильярреал», к составу которого присоединился в 1998 году. Отыграл за клуб следующие четыре сезона своей игровой карьеры. Большую часть времени, проведённого в составе «Вильярреала», был основным игроком атакующего звена команды.

В 2002 году перешёл в клуб «Хетафе», за который отыграл 4 сезона. Играя в составе «Хетафе», выходил на поле в основном составе команды. Завершил профессиональную карьеру футболиста выступлениями за этот клуб в 2006 году.

Выступления за сборную 
В 1993 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Румынии. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 7 лет, провёл в форме главной команды страны 25 матчей, забив 4 гола.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1998 года во Франции.

Титулы и достижения

Командные 
 Чемпион Румынии (1):
 «Университатя» (Крайова): 1990/91

 Обладатель Кубка Румынии (2):
 «Университатя» (Крайова): 1990/91, 1992/93

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Румынии: 1993/94 (22), 1994/95 (27)

Ссылка 
 
 
 

Игроки сборной Румынии по футболу
Футболисты Румынии
Игроки ФК «Университатя Крайова 1948»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Хетафе»